D34 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D34 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 de ECO-code voor de Praagvariant van de schaakopening Tarraschverdediging